ПТ-150:

 ПТ-150 — речное судно для местных линий, выпускаемое в Херсоне.
 ПТ-150 — паровая турбина, выпускаемая Уральским турбинным заводом.